Ме́рсер ( — торговец тканями) — многозначный термин:

Фамилия 
 Мерсер, Берил (1882—1939) — американская актриса.
 Мерсер, Джек (1910—1984) — американский актёр, мультипликатор и рассказчик.
 Мерсер, Джо (1914—1990) — английский футболист и тренер.
 Мерсер, Джонни (1909—1976) — американский поэт-песенник, композитор и певец.
 Мерсер, Джонни (род. 1981) — британский военнослужащий и политик.
 Мерсер, Доусон (род. 2001) — канадский хоккеист.
 Мерсер, Лавон (род. 1959) — американский и израильский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Мерсер, Мик (род. 1958) — британский журналист и писатель.
 Мерсер, Мэттью (род. 1982) — американский актёр.
 Мерсер, Рон (род. 1976) — американский баскетболист.
 Мерсер, Руби (1906—1999) — американско-канадская певица и музыкальный журналист.
 Мерсер, Рэй (род. 1961) — американский боксёр-профессионал.
 Мерсер, Сэм — продюсер голливудских фильмов.
 Мерсер, Элисон (род. 1954) — новозеландский зоолог.

Вымышленные персонажи 
 Рой Д. Мерсер — вымышленный персонаж, созданный диск-жокеями Брентом Дугласом и Филом Стоуном на радиостанции KMOD-FM города Талса, штат Оклахома.

Топоним

Населённые территории 
 
 Мерсер — округ и город в штате Пенсильвания, США
  — город в штате Мэн, США

Озеро 
  — подлёдное обитаемое озеро в Антарктиде.

См. также 
 Mercer
 Мерсеро
 Университет Мерсера